Giglio di mare è il nome comune dato a:
 Pancratium maritimum – pianta della famiglia Amaryllidaceae

 Antedon mediterranea – echinoderma crinoide della famiglia Antedonidae

 Anneissia bennetti – echinoderma crinoide della famiglia Comatulidae